L'eroe (El Héroe) – fumetto spagnolo di David Rubín
L'eroe – film TV del 1974 diretto da Manuel De Sica
L'eroe – film del 2019 diretto da Cristiano Anania